Jassenow steht für:

 Christo Jassenow (1889–1925), bulgarischer symbolistischer Dichter
 russischer Name des ukrainischen Dorfes Jasseniw